Есперанс () або Есперенс () має декілька значень.

Населені пункти

Есперанс (Західна Австралія)

Есперенс — місто, штат Нью-Йорк
 Есперенс — поселення, штат Нью-Йорк
 Есперенс — переписна місцевість, штат Вашингтон

Округи 
 Есперанс (округ)

Див. також 
 Есперанс (футбольний клуб, Туніс)